Guillermo V de Wittelsbach, llamado el Piadoso, (Landshut, 29 de septiembre de 1548 - Schleissheim, 7 de febrero de 1626), duque de Baviera de 1579 hasta 1597.

Primogénito del duque Alberto V el Magnanimo y de la archiduquesa austriaca Ana de Habsburgo, se casó en 1568 con Renata de Lorena. A la muerte de su padre asumió el ducado en 1579. En 1583 tomo parte en los sucesos de la guerra religiosa de Colonia,  que comenzó con la conversión del príncipe-arzobispo de dicha ciudad al Protestantismo. Los Wittelsbach obtuvieron así el electorado y el arzobispado de Colonia.

Siguiendo los caminos de su padre, fue un mecenas que a partir de 1583 levantó la catedral más grande de estilo renacentista al norte de los Alpes, la  de Múnich, San Miguel. 

Abdicó en su hijo Maximiliano I.

Descendencia 
Guillermo V se casó el 22 de febrero de 1568 en Múnich con la princesa Renata (1544-1602), hija del duque Francisco I de Lorena y de la princesa Cristina de Dinamarca. De esta unión nacieron:

 Cristóbal (1570);
 Cristina (1571-1580);
 Maximiliano (1573-1651), sucesor de su padre con el nombre de Maximiliano I y casado en 1595 con Isabel Renata de Lorena (1574-1635) y en 1635 con su sobrina, la archiduquesa María Ana de Habsburgo (1610-1665);
 María Ana (1574-1616), casada en 1600 con su primo, el archiduque austriaco Fernando, duque de Estiria y futuro emperador Fernando II;
 Felipe Guillermo (1576-1598), cardenal y Príncipe Elector de Ratisbona;
 Fernando (1577-1650), Príncipe Elector de Colonia, Fürstbischof de Lüttich, Münster, Hildesheim y Paderborn;
 Leonor Magdalena (1578-1579);
 Carlos (1580-1587);
 Alberto (1584-1666), casado en 1612 con la princesa Matilde de Leuchtenberg (1588-1634) y consorte de su esposa con el nombre de Alberto VI;
 Magdalena (1587-1628) casada en 1613 con el duque Wolfgang Guillermo del Palatinado-Neoburgo.

Referencias

Nobles de Alemania del siglo XVI
Duques de Baviera del siglo XVI de la dinastía Wittelsbach
Sepultados en la Iglesia de San Miguel (Múnich)
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro
Nobles de Alemania del siglo XVII
Nacidos en Landshut
Fallecidos en Baviera